Сергей Павлович Нарикашвили (24 декабря 1906, Тифлис, Российская империя — 1992, там же, Грузия) — советский и грузинский физиолог, ученик  И.С.Бериташвили и Л.А.Орбели.

Биография 
Родился 24 декабря 1906 года в Тифлисе. В 1927 году поступил в ТифлГУ. С 1938 по 1940 год работал в Институте физиологии АН СССР. В 1941 году в связи с началом ВОВ, отправился на фронт и прослужив вплоть до 1943 года был демобилизован. В 1943 году устроился на работу в Институт физиологии АН Грузинской ССР, и проработав до 1953 года в качестве научного сотрудника, был избран директором данного института. Данную должность он занимал вплоть до 1970 года.

Скончался в 1992 году в Тбилиси.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены физиологии ЦНС. Является основоположником спортивной медицины в Грузинской ССР. Автор свыше 300 научных работ.
 Изучал влияние активного отдыха на утомляемость мышц.
 Исследовал электрическую активность мозжечка в условиях свободного передвижения животных.

Членство в обществах 
 Член Всесоюзного физиологического общества имени И.П.Павлова.
 Член Грузинского физиологического общества.
 Член Международной организации по исследованию мозга (ИБРО).
 Член-корреспондент АН Грузинской ССР.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.
 Дата рождения с биографией на сайте Liveinternet (Kakula).

Родившиеся в Тбилиси
Умершие в Тбилиси
Учёные по алфавиту
Физиологи по алфавиту
Физиологи СССР
Физиологи Грузии
Члены Международной организации по исследованию мозга